Die Qualifikation zur U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2014 wurde ausgetragen, um die 15 Teilnehmer neben Gastgeber Thailand zu ermitteln. Dazu wurden die 43 Bewerber in zehn Gruppen eingeteilt. Die Gruppenersten jeder Gruppe sowie die fünf besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Endrunde. Die Gruppen wurden in einer Einfachrunde in einer Stadt ausgetragen.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in Kuwait, Emirat Kuwait.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Usbekistan.

Die Malediven zogen ihre Mannschaft zurück.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte in Katmandu, Nepal.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in Jordanien.

Gruppe E 
Die Gruppe E spielte in Pakistan.

Gruppe F 
Die Gruppe F spielte in Kirgisistan.

Bangladesch zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe G 
Die Gruppe G spielte in Hongkong.

Gruppe H 
Die Gruppe H spielte in Laos.

Gruppe I 
Die Gruppe I spielte in der Volksrepublik China.

Gruppe J 
Die Gruppe J spielte in Malaysia.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2014 auf rsssf.com (englisch)

2014 Qualifikation
Fußballveranstaltung 2013